Корец:
 Корец — мера сыпучих тел на Руси (в России) равная 32 гарнцам.
 Корец — город, административный центр Корецкого района Ровненской области Украины.

Судно 
 U830 «Корец» — морской буксир проекта 745, построенный в 1973 году на Ярославском судостроительном заводе и включённый в состав Черноморского флота СССР под названием «МБ-30», после провозглашения независимости Украины перешедший в состав военно-морских сил Украины.

Фамилия 
 Корец, Моисей Абрамович (1908—1984) — советский физик, популяризатор физики.
 Корец, Пол — политический деятель США.
 Корец, Ян Хризостом (1924—2015) — словацкий кардинал, иезуит.

Примечания